LNB steht als Abkürzung für:
 Laredo National Bank, eine amerikanische Bank mit Hauptsitz in Laredo, Texas
 Late Night Berlin, eine deutsche Late-Night-Show
 Latvijas Nacionālā bibliotēka, die Lettische Nationalbibliothek in Riga
 Lausitzer Naturstein- und Baustoffwerke, ein Tochterunternehmen der Basalt-Actien-Gesellschaft mit Hauptverwaltung in Linz am Rhein
 Leiter Nachrichtenbetrieb (Nachrichten- und Flugsicherungstruppe, NVA Luftstreitkräfte/ Luftverteidigung) 
 Leitfaden für nachhaltiges Bauen des Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Stadtentwicklung 
 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, die Litauische Nationalbibliothek in Vilnius
 Ligue Nationale de Basket, die höchste Spielklasse im französischen Vereins-Basketball der Herren
 Ligue Nationale de Basket, siehe Nationalliga A (Basketball), die höchste Spielklasse im schweizerischen Vereins-Basketball der Herren
 Low Noise Block Converter, Rauscharmer Signalumsetzer, Bestandteil einer Satellitenempfangsantenne 

Abkürzung